Caritone – nome proprio di persona italiano maschile
 Caritone – romanziere greco antico
 Caritone – patriarca di Costantinopoli
 San Caritone – eremita

Pagine correlate

 Chariton (disambigua)